Gipfelstürmer () — девятый студийный альбом немецкой neue deutsche härte-группы Unheilig, вышедший в 2014 году. Содержит 16 композиций.

Список композиций

Синглы 
 Das Leben ist meine Religion

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Unheilig
Альбомы Vertigo Records